Кристина Эйнджел (, настоящее имя — Джилл Кристина Мардис , ) — бывшая американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Кристина Эйнджел (настоящее имя — Джилл Кристина Мардис) родилась 1 августа 1971 года в штате Огайо в семье мормонов. Её отец работал в ВВС США, поэтому семья часто переезжала. Первоначально Кристина стала работать эротической танцовщицей и моделью для взрослых журналов. Затем, после переезда в Калифорнию, дебютировала в качестве порноактрисы в возрасте 22 лет, в 1993 году.

Снималась для таких студий, как Evil Angel, Elegant Angel, Red Board Video, Forbidden Films, VCA Pictures, Adam & Eve, New Machine, Moonlight, Wicked Pictures, Legend, Metro, Bizarre, Vivid, Anabolic и другие.

В 1995 году за роль в фильме Dog Walker получила две премии AVN Awards в номинациях «лучшая сцена стриптиза» и «лучшая парная сцена», а также была номинирована в категории «лучшая актриса».

В 1997 году впервые снялась в сцене с анальным сексом, а также в сцене двойного проникновения — в фильмах Raw Sex и Raw Sex 4 соответственно.

Ушла из индустрии в 2004 году, снявшись в общей сложности в 123 фильмах. Кристина, которая играла на пианино с пяти лет и окончила Голливудский Музыкальный Институт, начала карьеру в качестве диджея, работая на местной радиостанции KIOZ FM в Сан-Диего, а также для цифрового подкаста Pure Rock KNAC.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Angel Baby,
 Backstage Pass,
 California Blonde,
 Depraved Fantasies 6,
 Femania 2,
 Garden Party,
 Intrigue,
 Live Sex,
 Night Train,
 Posession,
 Raunch 10,
 Sex Kitten,
 Tuggin' Time,
 Wall to Wall
 1993: Dog Walker
 1994: Back To Anal Alley
 1995: Angel Eyes
 1995: The Violation of Kia
 1996: Finger Pleasures 4
 1997: Bodies In Motion
 1997: Liquid Lust Two
 1998: Bad Girls Spanked
 1998: Girls Home Alone 3
 1999: Doc's Best Pops 1
 2000: Signature Series 1: Asia Carrera
 2001: Voyeur's Favorite Blowjobs and Anals 5
 2002: Ass Angels 3
 2002: Deep Inside Alex Jordan
 2003: Monster Facials 2
 2004: Bad Ass Blondes 3
 2005: Double Feature 2

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами